Die Communauté de communes du Lautrécois et du Pays d’Agout ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Tarn in der Region Okzitanien. Sie wurde am 25. Juli 2012 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lautrec.

Historische Entwicklung 
2017 traten die Gemeinden Missècle und Moulayrès von der Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet zum hiesigen Verband über.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Lautrecois et Pays dAgout
Gegründet 2012